Următoarea este o listă de comete cu o excentricitate foarte mare (la general 0.99 sau mai mare) și o perioadă de peste 1,000 ani care nu chiar au o viteză suficient de mare să scape din Sistemul solar.

Listă de comete aproape parabolice

Note

aproape parabolice